Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.

Lista startowa

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenia

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy 

1998
Wielka Brytania
1998 w Anglii